Алексе́й Васи́льевич Лопа́тин (, село Дюково Шуйского уезда ныне Ивановской области — 2 июля 1941) — начальник 13-й пограничной заставы Владимир-Волынского отряда (с 1940), лейтенант. Герой Советского Союза (1957).

Биография 
В 1933 году окончил школу фабрично-заводского ученичества в городе Коврове. Работал на Ковровском экскаваторном заводе.

С октября 1937 года был призван в Красную армию и по собственной просьбе направлен в пограничное училище.

В 1940 году — окончил Саратовское военное пограничное училище НКВД и получил назначение в пограничный отряд у западной границы СССР.

В начале Великой Отечественной войны 1941—1945 личный состав 13 пограничной заставы 90-го Владимир-Волынского пограничного отряда под его командованием, оборонял государственную границу СССР.

На заставе было 57 бойцов и офицеров: начальник заставы лейтенант Алексей Лопатин, его заместитель лейтенант Григорий Погорелов, младший политрук Павел Гласов, старшина, 30 стрелков, 4 кавалериста, 6 пулемётчиков ручных пулемётов, два расчёта станковых пулемётов «Максим», повар, связист и два инструктора-собаковода. Кроме бойцов на заставе жили жёны и дети офицеров. Против них наступала 11-я танковая бригада и пехотные подразделения гитлеровцев.

Тринадцатая застава располагалась в бывшей усадьбе польского магната неподалёку от села Скоморохи Сокальского района Львовской области. Здание являло собой мощную, двухэтажную постройку с массивными стенами до метра толщиной и хорошими подвальными помещениями.

Первые пять дней заставу безуспешно атаковали стрелковые подразделения гитлеровцев. 27 июня была подтянута артиллерия и заставу начали обстреливать термитными снарядами, пытаясь огнём уничтожить оставшихся пограничников. Почти все наземные строения были разрушены. Артобстрелы сменялись атаками, ряды защитников редели.

Пограничники укрывались от артобстрелов в подвале казармы, и как только немцы переходили в атаку, встречали их огнём. Подходили к концу боеприпасы, продукты и вода. Было много раненых и убитых. Но пограничники продолжали держать оборону.

Ночью 29 июня Алексей Лопатин приказал вывести из подвала женщин, детей и тяжело раненных, их удалось доставить в село Скоморохи, где их приютила семья счетовода Петра Баштыка.

К 30 июня в живых осталось только 10 человек, но застава продолжала сражаться. Гитлеровцы уже заняли Львов, а у них в тылу советские бойцы продолжали неравный бой. Только 2 июля фашисты сделали подкоп и взорвали подвал с красноармейцами.

Пограничники 13-й заставы Владимир-Волынского погранотряда 11 дней героически сражались в полном окружении против многократно превосходящих сил противника. Они погибли смертью храбрых, но не сдались.

В 1944 году, когда советские войска освободили село Скоморохи, жена политрука Евдокия Гласова разыскала нового секретаря Сокальского райкома партии, с его помощью тела героев были найдены. Часть тел пограничников были найдены в подвале под руинами здания (очевидно, это были погибшие к моменту взрыва и раненые и не способные держать оружие). Тело начальника заставы лейтенанта Алексея Лопатина и ещё нескольких воинов были найдены в наскоро вырытой общей могиле. На этом основании можно сделать заключение, что последние защитники заставы вышли из подвала и погибли в своей последней атаке. Тела героев-пограничников были перезахоронены с воинскими почестями.

О некоторых деталях последних дней заставы 27 июля 1944 года рассказал очевидец событий — местный житель Иван Пеньковский.

Литература о подвиге А. В. Лопатина 
Вот что рассказывал украинский советский писатель А. Ф. Хижняк о том как стало широко известно о подвиге отважного пограничника:
Во время поездки по местам боев с фашистами В. Беляев услышал о героическом подвиге воинов 13-й пограничной заставы в селе Скоморохи на Львовщине. Конечно, советские люди знали о том, как в первые дни войны наши войска героически отражали фашистское нашествие. Но о некоторых подробностях массового героизма советских воинов ещё не было известно. В. Беляев загорелся этой благородной темой ещё и потому, что зарубежные фальсификаторы искажали факты истории и различными выдумками поносили честные имена защитников Советской Родины. Эти клеветники болтали, что якобы в первые дни и недели войны советские воины бежали в панике, едва увидев гитлеровцев, не оказывали сопротивления нападающим.
Именно на примере заставы № 13 В. Беляев убедительно доказал, что советские патриоты всегда и везде были мужественными и отважными. Он не раз побывал на месте разрушенной во время боев заставы, расспрашивал скоморошских крестьян, отыскивал свидетелей тех грозных дней, встретился с родными героев, нашел документы, и сделал чрезвычайно полезное дело. В книге «Граница в огне», вышедшей впервые в 1948 году одновременно в двух издательствах — львовском «Вильна Украина» и киевском «Радянський письменнык», — рассказал всей стране о немеркнущем подвиге легендарного гарнизона маленькой заставы, возглавляемой… Алексеем Лопатиным. На Львовщине назвали эту заставу маленьким Брестом. Одиннадцать дней вели неравную борьбу Лопатинцы! Они до последнего вздоха не отдали врагу ни пяди родной земли, на которой стояли насмерть! …Вокруг заставы полегли более пятисот фашистских солдат и офицеров, среди них один генерал. А застава не покорилась врагу!
Книга «Граница в огне» сыграла свою благородную роль — слава о мужественных пограничниках облетела весь Советский Союз. В 1957 году лейтенанту Алексею Васильевичу Лопатину посмертно присвоено высокое звание Героя Советского Союза.

Награды 
 Герой Советского Союза (18 декабря 1957 года, посмертно).
 Орден Ленина (1957).

Память 
 В 1958 году пограничной заставе присвоено имя А. В. Лопатина, который зачислен навечно в списки личного состава части.
 кроме того, имя Алексея Лопатина было присвоено заставе Петричского пограничного отряда пограничных войск Народной Республики Болгарии (у села Кулата общины Петрич на болгарско-греческой границе). На заставе был установлен барельеф А. В. Лопатина, для повышения боевого мастерства регулярно проходили совместные тренировки с советскими пограничниками (по результатам которых застава стала одной из лучших в Болгарии)
 В селе Скоморохи, расположенном вблизи заставы, ранее был воздвигнут монумент героям-пограничникам.
 Памятник Лопатину Алексею Васильевичу в городе Коврове, воздвигнут в 2009 году на улице его имени.
 Памятник расположенный на аллее героев на площади Победы, город Ковров.
 Мемориальная доска в городе Коврове.
 Мемориальная доска в память о Лопатине установлена Российским военно-историческим обществом на школе села Колобово, где он учился.
 Именем Героя Советского Союза А. В. Лопатина названа улица в посёлке Савино, в начале улицы установлен памятный знак.

Примечания

Литература 
 Великая Отечественная война, 1941—1945: Словарь-справочник. / Н. Г. Андроников, А. С. Галицан и др.; Под общ. ред. М. М. Кирьяна. — М.: Политиздат, 1985. — 527 с. — С. 254. — 200 000 экз.

Ссылки 
 
 Герои Советского Союза, Ивановская область.

Выпускники Саратовского военного института войск национальной гвардии Российской Федерации
Погибшие в боях Великой Отечественной войны
Пограничники Великой Отечественной войны